"Monte Cristo" pode ser:
 Monte Cristo, município argentino
 Penitenciária Agrícola de Monte Cristo
 Serra do Monte Cristo
 Monte Cristo Esporte Clube

Ver também

Desambiguações de topônimos